Cet article présente les personnages de la série télévisée indien Les changements du destin.

Personnages principaux

Pragya Abhishek Mehra / Sriti Jha 

Pragya est née dans la famille Arora. N'ayant pas connu son père, elle vit aux côtés de sa mère, Sarla, sa grand-mère et sa sœur Bulbul. Au départ sur le point d'épouser Suresh à cause d'un mariage arrangé, elle décide finalement de marier à Abhi pour préserver le bonheur de sa sœur dont l'intérêt amoureux est le même que celui d'Alia. En effet, Alia croyait que Purab était amoureux de Pragya. Donc pour le séparer de lui, elle a demandé à son frère d'épouser Pragya alors qu'il est en couple avec une top-modèle international appelée Tanu. Même s'ils ne s'aiment pas, Abhi et Pragya vivent sous le même toit, apprenant à se connaître l'un l'autre. 

Tanu qui est toujours en contact avec Abhi, ne supporte pas la présence de Pragya. Pour la chasser du manoir Mehra, elle s'allie à Alia qui ayant compris l'erreur qu'elle a faite en donnant la mauvaise fille en mariage à son frère, fait de son possible pour la discréditer. Plusieurs scènes les montrent comploter pour jeter Pragya dehors souvent avec la complicité de Mitali. Mais à chaque fois, si ce n'est pas la grand-mère d'Abhi qui la ramène à la maison, c'est lui-même. Cependant, dans cette relation tendue, il n'y a que Pragya qui réalise ses sentiments pour Abhi. Lorsque c'est le tour d'Abhi, Tanu revendique la paternité de son futur bébé à Abhi. Sachant finalement qu'il ne s'agit pas du bébé de son mari et que sa belle-sœur planifie de ruiner la famille financièrement, Pragya sur les conseils de grand-mère est devenue une personne méchante, contrôlant le manoir en étant la nouvelle propriétaire attiré. Il lui a fallu même nié son amour pour Abhi alors que celui-ci n'hésite pas à lui montrer sa haine.  La perte du bébé de Tanu met fin aux malentendus car Abhi, bien que l'accusant de l'incident, la croit sans même se soucier des preuves. Et alors qu'ils célèbrent leur amour, Nikhil, le vrai père du bébé de Tanu, trafique la voiture de Pragya pour la tuer. Hors c'est Abhi qui emprunte la voiture et rencontre un accident à l'issue duquel il perd la mémoire de ses deux dernières années. 

Malgré cetts amnésie qui les a forcé à se séparer, Pragya et Abhi apprennent à retomber amoureux, mais cette fois sur des bases scènes. Tanu à beau les mettre les bâtons dans les roues, elle n'y arrive pas. Ceci jusqu'à ce qu'après quelques mois, elle contacte un assassin, Simonika, pour tuer Pragya. Même si à la place, c'est la grand-mère d'Abhi qui meurt, cela permet à Abhi de chasser Pragya sans même la laisser avoir le temps de s'expliquer. Ignorant quelle sera son sort, elle décide de se suicider en sautant d'une falaise. 

Après 7 ans, nous la voyons à Londres, curieusement marié à un riche rappeur, King. Elle a même une enfant, Kiara, qui a les caractères d'Abhi. Quand elle retourne en Inde pour le travail de King, elle découvre qu'Abhi est mariée à Tanu. Et comme si cela ne suffisait pas, Abhi réclame sa paternité vis-à-vis de Kiara, parlant d'avoir été abandonné alors que c'est lui la source de sa séparation. 

Une fois les malentendus dissipés, Abhi et Pragya se marient de nouveau et ont même des jumeaux. Les complots de Tanu et King à leur encontre sont révélés et ils se séparent d'eux, même s'ils ne partageaient pas ce qu'on appelle une véritable relation entre deux époux. Aussi, il faut noter que pour la première fois, Pragya ose lever la main sur Abhi, le jugeant responsable de la mort de Kiara. Elle voulait au départ quitter la maison en prenant ses jumelles, mais a préféré n'en prendre qu'un des deux bébés car Abhi ne voulait se séparer de l'autre enfant. 

Après 20 ans, Pragya a un peu vieilli. Elle vivait à Hochiarpur avec sa fille, Prachi, mais est revenue à Delhi après que cette dernière ait été accusée de quelque  chose qu'elle n'a pas commis. Finalement, elle rencontre la responsable de cette accusation, Rhea, qui est en fait son autre fille sans le savoir. 

Chaque fois que les plans de Rhea à l'encontre de Prachi sont révélés, Pragya la soutient toujours, car elle comprend son mal de ne pas vouloir partager son père avec une inconnue alors qu'elle n'a plus de mère. En portant atteinte à la vie de Prachi, Rhea a dépassé les limites, et a perdu la confiance de Pragya, seulement pour ne découvrir qu'elle était la mère qu'elle a tant désirer. Or, il se trouve que cette vérité, elle ne l'a gardé que pour elle-même pendant un long moment avant de tout déballer. Alia a si bien empoisonné son esprit contre Pragya qu'elle ne l'a plus considéré comme une mère. Abhi non plus, ne la considère plus tellement comme son véritable amour. Il a tenté de se marier avec Meera, la nourrice de Rhea, pour faire réaliser les sentiments que cachaient Pragya pour lui depuis les deux dernières décennies. Puis le retour de Tanu dans sa vie, a été conclut par un mariage qui bien qu'étant un accident, est ce dont il est le plus fier car pour lui, Tanu est en réalité la mère dont sa fille a besoin. 

De joie en tristesse, Pragya a finalement ouvert les yeux sur l'issue de tous ces sacrifices vis-à-vis des Mehra. Ceux-ci ne le méritaient pas, et devaient payer le prix de toute cette peine. Une dame riche l'a ainsi prise sous son aile après un nouvel accident perpétré par Alia et Tanu. Pragya est devenue une femme riche alors que toute la fortune dont se vantait les Mehra a disparu à cause de la mauvaise gestion des affaires d'Alia. Cette pauvreté a même conduit Tanu à voler le sac à main de Pragya qui, l'ayant fait incarcéré, rencontre Abhi pour plaider sa libération. Des choses similaires se produisent constamment  et même si Pragya laisse ses anciens ennemis vivre sous son toit, elle s'assure de leurs apporter toute la douleur qu'elle a ressenti par le passé. Néanmoins, son amour d'Abhi pour elle lui fait finalement entendre raison dans sa folie de vengeance. N'aimant que l'argent, Tanu rend Abhi à Pragya en échange d'un peu de fortune. Mais cela ne l'empêche pas de comploter contre le couple, étant d'ailleurs la principale cause de leur coma.

Abhishek Prem Mehra / Shabir Alhuwalia 

Né dans une famille aisé, Abhi est une rock star, choyé par sa famille dont il est prêt à tout sacrifier pour eux. Pour faire plaisir à sa sœur, elle accepte d'épouser Pragya, une fille qui n'est pas du tout son genre contrairement à Tanu qui l'aime. Malgré son mariage, il continue à fréquenter Tanu et torture émotionnellement Pragya jusqu'à ce qu'après bien des situations, il tombe amoureux d'elle. Cela a entre autres permis à Bulbul et Purab de se marier alors que le jeune homme apprend à ne plus faire aveuglément confiance à Alia. Lorsque Tanu lui revendique la paternité de son futur bébé à Abhi, il le réfute et devient très vite méprisable vis-à-vis de sa famille. Pragya qui avait demandé le divorce pour le laisser vivre sa vie avec Tanu, revient avec des plans de vengeance. Elle le fait travailler comme le reste des Mehra, et ne le traite plus comme celui qu'elle a aimé. Cela le pousse à la détester, la situation ne faisant qu'empirer au moment où Tanu fait une fausse couche. Finalement les aveux de Pragya comme quoi elle a changé pour le protéger contre ses proches, lui redonne confiance en son amour. Mais le même jour de ces aveux, il rencontre un accident qui lui fait perdre la mémoire. 

Dans son entreprise de musique, Abhi revoit Pragya qui agit comme une inconnue pour ne pas aggraver sa santé. Il apprend à l'aimer et se marie même avec elle une seconde fois. Cependant des crétins les attaque sous les offres de Tanu et le voici qui recouvre la mémoire alors que Pragya est laissée pour morte dans une rivière. 

Plus tard, Pragya qui est toujours en vie, revient dans sa vie. Mais une fille nommée Simonika cherche à le tuer par vengeance. Pragya a beau le protéger, Simonika atteint quand même son but en tuant la grand-mère d'Abhi. Celui-ci fait porter le chapeau à Pragya et la chasse.

Pourtant, 7 ans plus tard, alors qu'il est faussement marié à Tanu pour assurer sa célébrité, il clame avoir été abandonné par Pragya qui est passé à autre chose en épousant un rappeur appelé King. Entre-temps, il rencontre sa fille Kiara sans le savoir, et fait tout pour la réintégrer elle et sa mère dans sa vie une fois qu'il a connu la vérité. Mais même en le faisant et en chassant Tanu, il ne peut empêcher la disparition de Kiara et sa future séparation avec Pragya qui a emporté une de ses jumelles avec elle. 

Après 20 ans, Abhi recroise Prachi, sa fille, et partage comme une connexion avec elle. Il la défend tout le temps, même si cela implique gronder son autre fille Rhea à qui elle n'a jamais refusé quoi que ce soit auparavant. Rencontrer Pragya lui a permis de savoir qu'il était le père de Prachi. Mais même malgré ça, ils n'ont jamais plus été ensemble car sa fille ne veut pas de Pragya comme sa mère, préférant d'abord sa nourrice Meera puis Tanu pour assurer ce rôle. Le fait que Pragya ait accepté que Prachi épouse le fiancé de Rhea, lui fait dire n'importe quoi et même briser sa relation avec Pragya. Celle-ci rencontre un accident, mais lui n'a jamais cherché à la retrouver.

2 ans plus tard, Abhi vit dans un shawl avec le reste de sa famille devenu pauvre. Ils payent tous pour la souffrance infligée à Pragya qui le croit responsable son accident. Néanmoins, son amour pour elle lui fait finalement entendre raison dans sa folie de vengeance. Et n'aimant que l'argent, Tanu finit par rendre Abhi à Pragya en échange d'un peu de fortune. Mais cela ne l'a pas empêché contre le couple, étant d'ailleurs la principale cause de leur coma actuelle.

Personnages secondaires

Prachi Kholi 

C'est la deuxième fille de Pragya et Abhi. Contrairement à sa sœur jumelle, elle est simple et modeste comme sa mère, ce qui attire la sympathie de Ranbir, le fils de Vikram, l'ami d'Abhi. Les deux ne s'entendaient pas au départ parce qu'elle était la seule à ne pas céder à ses avances et que Rhea était la personne qui l'intéressait. C'est d'ailleurs lorsque Rhea l'a proposé de faire semblant de l'aimer afin de briser son cœur qu'il a finalement appris à l'aimer. Et même si leur amour est réciproque, Rhea puis Pallavi, la mère du jeune homme, deviennent les principaux obstacles à leur bonheur. 

À un moment donné, Rhea fait chanter Prachi en lui demandant de rompre avec Ranbir pour permettre à son père de se remettre avec sa mère. Ranbir bien qu'étant consciente qu'elle ne pourrait le faire de sa propre volonté, tente de découvrir la vérité jusqu'à finalement se laisser berner par Rhea. Les deux sont sur le point de se marier quand découvrant la vérité, il quitte son propre mariage pour s'unir à Prachi dans un temple. 

Deux ans plus tard, Prachi et Ranbir sont heureux ensemble, séparés de leurs familles qui les ont renié. Rhea qui revient dans leur vie, désormais en couple avec le cousin de Ranbir, Sid, continue de leur mettre des bâtons dans les roues, notamment pour devenir la meilleure belle-fille des Kholi. Avec sa tante perfide, elle fait croire à Ranbir que Prachi le trompe avec Sid, d'où la cause de leur séparation. 

Deux mois plus tard, Prachi prise en charge par le mentor de Pragya, Sushma, est devenue assez forte pour réclamer ses droits chez les Kholi. Elle empêche le mariage de Ranbir et Rhea, et reste dans leur maison avec Shahana. Seulement, Rhea n'a pas dit son dernier mot et fait croire à tout le monde qu'elle est enceinte de Ranbir, même si la seule personne à l'être est Prachi qui cache son état. 

Quand toute la famille découvre que Prachi est enceinte, tout le monde est à ses petits soins même Pallavi. Toutefois, la venue de Sid réclamant la paternité de l'enfant chamboule tout.

Rhea Mehra 

C'est la petite dernière de la famille Mehra. Contrairement à sa sœur jumelle, elle est capricieuse, vantarde, jalouse et manipulable. Elle s'entendait très peu avec Ranbir jusqu'à ce que Prachi n'arrive, lui faisant réaliser ses sentiments pour lui. La reprochant de voler l'amour de son père, elle demande à Ranbir de faire semblant d'aimer Prachi pour lui briser le cœur. Elle ignorait jusque-là qu'en faisant ça, elle le ferait aimer sa sœur. D'autre part, elle a une bonne relation avec la mère de Prachi qui est en fait la sienne. Mais manipulée par Alia, elle finira par la détester même en sachant la vérité. 

Sachant que son père ferait tout pour elle, elle le convainc d'épouser sa nourrice puis fait chanter Prachi pour récupérer Ranbir. Cependant, ses machinations sont révélées le jour de son mariage  alors que Ranbir épouse Prachi. Triste et déprimée, elle quitte le toit familiale et devient une délinquante. 

Après deux ans, elle renoue avec les Kholi qui ne partagent plus de relation avec les Mehra. Avec Sid comme intérêt amoureux, elle finit par devenir la seconde belle-fille de la famille, et cherche à en devenir la meilleure. Avec sa tante perfide, elle  fait croire à Ranbir que Prachi le trompe avec Sid, d'où la cause de leur séparation. 

Deux ans plus tard, elle joue la carte du suicide pour épouser Ranbir. Heureusement, Prachi plus affermie que jamais, arrête les noces et s'installe dans la maison. Mais cela ne l'empêche pas de comploter, allant jusqu'à inventer une fausse grossesse et à accuser sa propre sœur d'être enceinte de Sid.

Ranbir Kholi  

Très appréciée par les filles de son université, Ranbir veut atteindre la popularité absolue en se mettant en couple avec Rhea, une amie. Pour y arriver, il accepte sa demande de feindre une relation avec Prachi, une fille d'Hochiarpur qui ne lui plaisait pas au départ. Finalement, il tombe amoureux d'elle mais ni Rhea ni sa mère ne veulent d'elle.

Quand Rhea fait chanter Prachi, Ranbir qui ne pouvait pas juger son âme-sœur a perdu confiance en elle. Il va d'ailleurs très loin lorsqu'il prévoit d'épouser Rhea pour se venger. Mais finalement la vérité est révélé, et il finit par épouser Prachi. 

Après deux ans cependant, leur relation est mise à rude épreuve par le retour de Rhea qui le pousse à accuser Prachi de tromperie. Deux mois plus tard, il reprend toutefois à l'aimer, surtout en la sachant enceinte de son enfant. Or lorsque son cousin Sid revient réclamer la paternité de l'enfant de Prachi, il recommence à traiter Prachi comme une personne mauvaise.

Shahana 

C'est la meilleure amie de Prachi avec qui elle a passé les vingt années de sa vie. Où qu'elles aillent, elles se défendent l'un l'autre. Lui et Shahana se taquinent souvent et on les soupçonne d'être amoureux.

Aryan Khanna 

C'est le fils de Purab et Alia et donc le demi-frère de Sunny qu'il ne connaît pas. C'est aussi le meilleur ami de Ranbir avec qui il a passé les vingt dernières années. Lui et Shahana se taquinent souvent et on les soupçonne d'être amoureux. À un moment donné, il sera absent avant de revenir en compagnie d'une fiancée.

Kiara Mehra 

C'est première la fille de Pragya et Abhi. Elle est gentille avec tout le monde, sauf avec Tanu qu'elle ne supporte pas. C'est aussi l'amie de Sunny. 

Kiara a passé sept ans à Londres en vivant avec sa mère et son père adoptif. En Inde, elle a pu rencontrer son père sans le savoir et se lier d'amitié avec lui. Elle est très contente de la réconciliation de ses parents et la venue de ses nouvelles sœurs. Hélas elle ne les verra jamais car à la suite de son enlèvement par Nikhil, elle tombera d'un ravin, la seule trace d'elle n'étant qu'une chaussure.

Sunny Khanna 

C'est le fils de Purab et Disha. Il est beau et très susceptible. Lui et Kiara étaient d'abord ennemis avant qu'Abhi ne les réconcilie. Désormais amis, à l'école comme à la maison, ils se soutiennent. Jusqu'à la séparation de ses parents, il était l'un des enfants vedettes.

Purab Khanna 

C'est le meilleur ami d'Abhi. Autrefois il était amoureux de Bulbul, et grâce à Pragya ils se sont mariés. Le suicide de Bulbul l'a énormément affecté jusqu'à sa rencontre avec Disha, dans un village. Seulement, leur mariage a été fortement affecté par Alia qui ne leur a pas laissé un seul instant de répit. Après 7 ans, nous les voyons malgré tout heureux avec leur fils Sunny. Cependant, à la suite du départ de Pragya, la sœur de son ami est devenue son épouse alors que Disha a cru être trompée et a quitté la maison. Bien qu'il n'aime pas Alia, il a un enfant d'elle, enfant qui ne connaîtra jamais quelle sont ses sentiments vis-à-vis de sa mère. 

22 ans après leur mariage, Purab décidera de divorcer et de mener une nouvelle vie, laissant les Mehra à la pauvreté.

Antagonistes

Alia merha 

C'est la sœur d'Abhi et la méchanceté incarnée. Bien qu'étant la cause de l'union d'Abhi et Pragya, elle cherche à les séparer par tous les moyens quitte à s'allier à Tanu et à engager des crétins pour tuer sa belle-sœur dans plusieurs épisodes. Dans sa folie d'amour de Purab, l'ami d'Abhi, elle est d'abord opposée à  la sœur de Pragya, Bulbul, qu'elle réussit très vite à évincer en occasionnant son suicide. Puis, c'est au tour d'une autre fille, Disha, qui bien qu'ayant un enfant de Purab, a décidé de le quitter à cause d'un malentendu. 

Après 20 ans de complots diaboliques, elle est devenue l'épouse de Purab, la mère de son fils Aryan. Bien sûr, durant l'absence de Pragya, elle est devenue la maîtresse du manoir Mehra. Céder sa place étant hors de question en vue du retour de Pragya, elle manipule sa nièce pour la retourner contre cette dernière. Il lui arrive parfois de manipulé son frère, mais par rapport à Rhea, Abhi montre de la résistance. D'ailleurs, connaissant ses mauvaises

Tanushree dite Tanu Metha 

C'est l'ex d'Abhi qui, en constante complicité avec Alia et son intérêt amoureux non réciproque Nikhil, cherche à mettre des bâtons dans les roues à Pragya. Ceci est normal puisqu'Abhi lui donne accès à son foyer même en connaissant son très mauvais caractère de diva.

Après le saut de 7 ans, elle profite du départ de Pragya pour agir comme l'épouse d'Abhi. Heureusement, Kiara est là pour briser ses rêves et sa quiétude, et réunir ses deux parents. Voulant au départ assassiner les jumeaux d'Abhi et Pragya, elle cible cette pauvre fille qui connaîtra un destin tragique. À la suite de cela, Alia brise son amitié avec elle et Abhi qui l'a au préalable chassé de la maison, lui recommande de ne plus revenir. 

Cela est surprenant car après 20 ans, c'est Alia qui la ramène à la maison en profitant de la crise mentale temporaire d'Abhi. Quand celui-ci retrouve tous ses sens, il la chasse à nouveau, alors qu'elle l'oblige à l'épouser en l'accusant de viol. En complicité avec Alia qui a pourtant fait croire à tout le monde qu'elle avait changé, elle réussit son coup et retourne à nouveau l'esprit d'Abhi contre Pragya. Pour couronner le tout, elle planifie la mort de Pragya avec Alia et son nouvel amant.

Deux ans plus tard, elle a perdu la fortune et la gloire. Tout ce qu'elle a, c'est un mari avide d'alcool, une belle-sœur avec qui elle est en constante désaccord et une grand-mère qui espère le retour de Pragya. En effet, celle-ci est toujours vivante, mais son retour implique une vengeance auquel personne ne s'attendait. Au départ, elle fait arrêter Tanu pour le vol de son sac à main, ensuite elle la fait vivre sous son toit de sorte à dépendre d'elle en tout et pour tout. Marre de la pauvreté, elle échange Abhi contre de l'argent. Cependant, elle n'a pas dit son dernier mot, allant jusqu'à s'allier avec des ennemis de Pragya pour la tuer. Finalement, elle a été arrêtée par la police, Abhi et Pragya ayant fini dans le coma.

Pallavi Kholi 

C'est la mère de Ranbir. Elle a toujours voulu que Rhea soit sa belle-fille idéale. Soupçonnant son fils d'être amoureux d'elle, elle a fait de son possible pour les réunir. D'autre part, elle essaie de séparer Prachi de son fils à cause de malentendus et des manipulations d'Alia. D'ailleurs, elle-même est une véritable manipulatrice, faisant notamment du chantage émotionnelle à Ranbir pour le séparer de Prachi. 

Quand Ranbir se marie finalement à Prachi, Pallavi le renie et met son neveu à la tête de l'entreprise familiale. Elle romp aussi les liens avec les mehra, leurs partenaires en affaire, car Alia essayait en fait de les duper. Mais dès que Rhea fait son retour comme la nouvelle belle-fille des Kholi, elle redevient celle qu'elle était au départ. Voir que Ranbir accuse Prachi de tromperie est une occasion en or pour les obliger à divorcer, et à faire de Rhea l'épouse de son fils. Ceci est fait à quelques exceptions près car Prachi revient dans la famille pour réclamer ses droits, étant la mère du futur héritier de la famille. Décidé à s'en approprier, Pallavi décide pour l'heure de changer de camp.

Nikhil 

C'était  l'ancien amant de Tanu, toujours prêt à l'épauler. Au départ, c'était parce qu'il était le père de son bébé. Mais plus tard, il cherchait à l'impressionner, passant toujours au second plan après Abhi. Régulièrement il a l'intention de régler les comptes avec lui, quitte à le tuer. 

7 ans plus tard, Tanu a de nouveau recours à ses services pour tuer les enfants de Pragya. Surpris par Kiara, il la kidbappe pendant un long moment avant de disparaître dans un ravin avec la jeune fille.

Simonika  

Pendant une période donnée, elle a cherchée à se venger d'Abhi pour la mort de Dushyant son mari. Elle est la meurtrière de sa grand-mère, et passera le reste de sa vie en prison.

Dushyant 

Chef d'un gang de malfrat, Nikhil et Tanu ont recours à ses services pour éliminer Abhi et Pragya. Pensant avoir tué l'un d'eux, il meurt en étant poussée par Abhi d'un barrage.

Mitali Mehra 

Épouse de Raj et première belle-fille des Mehra, elle est simple d'esprit et stupide. Au départ reprochant Pragya de l'arrestation de son mari puis du mariage de sa fille avec le fils d'une rivale, elle est souvent en complicité avec Alia et Tanu dans leurs combines. Sa plus grande peut est de voir Pragya commander la maison comme une dictatrice.

Raj Mehra 

Arrêtée par la police, il a signé allégeance à sa cousine Alia qui l'a fait sortir de prison. Mais contrairement à Mitali, il n'est plus trop associé à ses combines.

Liens externes 

Série télévisée indienne des années 2010
Pages avec des traductions non relues